Les États généraux est le nom porté par le parlement des différents Pays-Bas à différentes périodes de leur histoire.

Dix-sept provinces 
 États généraux () des Dix-sept provinces de 1472 à 1579

Pays-Bas espagnols 
 États généraux des Pays-Bas espagnols de 1549 à 1713

Pays-Bas autrichiens 
 États généraux des Pays-Bas autrichiens de 1713 à 1749

Provinces-Unies 
 États généraux des Provinces-Unies (Staten Generaal) de 1579 à 1795
Les Provinces-Unies étaient elles-mêmes constituées de l'adhésion d'États provinciaux souverains dans certains champs politiques, économiques et sociaux.
 États de Hollande et de Frise-Occidentale
 États de Frise
 États de Zélande
 États d'Utrecht
 États de Gueldre
 États d'Overijssel
 États de Groningue (officiellement États de la ville et du pays environnant)

États généraux des Pays-Bas du Sud 
Les États généraux des Pays-Bas du Sud parviennent à se maintenir après la scission consécutive à la révolte des grands Pays-Bas contre l'Espagne. Retombés sous la coupe du gouvernement de Madrid, puis de Vienne par transmission féodale des Habsbourg d'Espagne à ceux d'Autriche, ils se rebellèrent plusieurs fois contre les abus de la tutelle étrangère avant de proclamer la déchéance de la couronne autrichienne et la naissance des États belgiques unis en 1789.

Royaume des Pays-Bas 
 États généraux du royaume des Pays-Bas